Список країн за рівнем зайнятості населення — частка зайнятих осіб певної країни у працездатному віці. «Працездатний вік» має такі визначення: Організація економічного співробітництва та розвитку: 15–64 роки,, Управління національної статистики у Великій Британії: 16–64 роки, Євростат: 20–64 роки.

Список

Див. також 
 Список країн за безпекою роботи
 Список країн за рівнем безробіття
 Жіноча робоча сила в мусульманському світі
 Європейська стратегія зайнятості

Посилання 

рівень зайнятості
 список